La categoria 75 kg è stata la sesta categoria femminile di peso per la lotta libera ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta il 18 agosto 2016 presso l'Arena Carioca 2.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le atlete sconfitte dalle due finaliste competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; le vincitrici di questi ottengono il bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Collegamenti esterni 

F075